Csécsi Nagy Miklós (1840–1908) református lelkész, egyházi író
 Csécsi Nagy Miklós (1904–?) jogász, agrármérnök